Die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2018/19 (offiziell 2018–2019 FIA World Endurance Championship) war die siebte Saison der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Die Saison umfasste acht Rennen. Sie begann am 5. Mai 2018 in Spa-Francorchamps und endete am 16. Juni 2019 in Le Mans.

Die sogenannte „Supersaison“ umfasste erstmals zwei Kalenderjahre. Das Highlight der Saison, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, wurde zweimal ausgetragen.

Regeländerungen 
Für die Supersaison wurden einige Regeln angepasst.

Punktesystem

24 Stunden von Le Mans 
In Le Mans wurden in der Super Saison nicht mehr doppelte Punkte (50,36,30,24,20,16,12,8,4,2) wie im Jahr 2017 vergeben, sondern (38,27,23,18,15,12,9,6,3,2).

1000 Meilen von Sebring 
Für das neu eingeführte Rennen in Sebring wurde auch eine neue Punkteberechnung herangezogen. Es wurden jetzt Punkte nach dem Schema 32,23,19,15,13,10,8,5,3,2 verteilt. Das Rennen wird über 1000 Meilen oder 8 Stunden ausgetragen, je nachdem was zuerst eintrifft.

Strafen 
Am Anfang der Saison 2017/18 bekam jeder Fahrer 12 Strafpunkte. Für unsportliches Verhalten können einem Fahrer bis zu 6 Punkte pro Rennen abgezogen werden. Sollte ein Fahrer all seine 12 Punkte verbraucht haben wird er für ein Rennen gesperrt.

Boxenstopps 
Es wird wieder erlaubt sein während des Tankvorgangs die Reifen zu wechseln. Außerdem wird es wieder möglich sein 2 Schlagschrauber gleichzeitig einzusetzen.

Fahrer und Teams

LMP1 

 Anmerkungen

LMP2 

 Anmerkungen

LMGTE Pro

LMGTE Am 

 Anmerkungen

Rennkalender

Kritik 
Das 6-Stunden-Rennen von Fuji wurde vom 21.10. auf den 14.10. verschoben, weil Fernando Alonso nicht am Heimrennen von Toyota hätte teilnehmen können, da der alte Termin mit dem Großen Preis der USA der Formel 1 kollidiert wäre. Der neue Termin kollidierte jedoch mit dem Petit Le Mans in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Einige Fahrer nahmen an beiden Rennserien teil, z. B. Mike Conway, Bruno Senna, Renger van der Zande, Harry Tincknell und Olivier Pla.

Wertungen

Fahrerweltmeisterschaft der LMP-Fahrer 
Für die Fahrerweltmeisterschaft der LMP-Fahrer (LMP FIA World Endurance Drivers Championship) sind alle Piloten in einem Le-Mans-Prototyp wertungsberechtigt. Die Punkte werden nach dem folgenden System vergeben. Zusätzlich gibt es einen Bonuspunkt für die Fahrer, die in der LMP-Klasse auf der Pole-Position stehen.

Fahrerweltmeisterschaft der GT-Fahrer 
Für die Fahrerweltmeisterschaft der GT-Fahrer (GT FIA World Endurance Drivers Championship) sind alle Piloten in einem Gran Turismo wertungsberechtigt. Die Punkte werden nach dem folgenden System vergeben. Zusätzlich gibt es einen Bonuspunkt für die Fahrer, die in der GT-Klasse auf der Pole-Position stehen.

Langstreckenweltmeisterschaft der LMP1-Teams 
Punkte werden nur für das am höchsten klassifizierte Fahrzeug eines Teams vergeben.

Langstreckenweltmeisterschaft der GTE-Werksteams 
Die zwei am höchsten klassifizierten Fahrzeuge eines Teams bekommen Punkte.

Langstreckenmeisterschaft der LMP2-Teams

Langstreckenmeisterschaft der GTE Am-Teams 

 Anmerkungen

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Langstrecken-Weltmeisterschaft
 Offizielle Ergebnisdatenbank

Einzelnachweise 

2018/19
Motorsportsaison 2018
Motorsportsaison 2019